Eksamen har flere betydninger:

 Eksamen (film) – en dansk novellefilm fra 1993.
 Eksamen (uddannelse) – en test eller prøve efter afsluttet uddannelsesforløb.